End of Eternity steht für:
 The End of Eternity, ein 1955 veröffentlichter Science-Fiction-Roman von Isaac Asimov
 End of Eternity, japanischer Name des Konsolenspiels Resonance of Fate